Lagurus steht für:

 Lagurus, eine Gattung Süßgräser mit einer Art, siehe Samtgras (Lagurus ovatus)
 Lagurus, eine Gattung Wühlmäuse mit einer Art, siehe Steppenlemming (Lagurus lagurus)